Alvi – frazione del comune italiano di Crognaleto
 Abrar Alvi – sceneggiatore e regista indiano
 Arif Alvi – politico pakistano
 Geminello Alvi – economista e scrittore italiano